Мозгов — русская фамилия.

Известные носители 
 Мозгов, Валерий Николаевич (род. 1941) — советский игрок в хоккей с мячом, тренер.
 Мозгов, Иван Ефимович (1906—1990) — советский фармаколог.
 Мозгов, Сергей Александрович (род. 1995) — российский фигурист.
 Мозгов, Тимофей Павлович (род. 1986) — российский баскетболист.